Асијенда Бланка има више значења:

 Асијенда Бланка (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Бланка (Сан Пабло Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асијенда Бланка (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику